«To whom it may concern» (укр. Усім, кого це стосується) — розповсюджене англійське звертання, яке часто використовується в листах, коли автор адресує своє повідомлення невідомому читачу (як правило — організації).

Приклад використання:To Whom It May Concern: Freda Smith worked for us as a secretary for two years. She is an excellent typist and very reliable. We do not hesitate to recommend her.

Коли ж адресатом є невідома особа, обов'язки якої відомі, але невідоме ім'я і стать — частіше використовується форма Dear Sir or Madam, як більш уособлена.